Sezóna 1987/1988 byla 42. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CSKA Moskva.

Čtveřice nejhorších týmů po první fázi musela svoji prvoligovou účast hájit v kvalifikaci. Týmy Torpedo Gorkij a Torpedo Jaroslavl se zachránily. Celky Torpedo Ust-Kamenogorsk a Ižstal Iževsk v baráži neuspěly. Na jejich úkor postoupily týmy Dynamo Minsk a Dynamo Charkov.

První fáze

Finálová skupina

Play off

Semifinále 
 CSKA Moskva — Křídla Sovětů Moskva — 2-1 (2:3 SN, 5:4 SN, 5:4 SN)
 Dynamo Moskva — Dynamo Riga — 1-2 (0:2, 5:3, 2:4)

O 3. místo 
 Dynamo Moskva — Křídla Sovětů Moskva — 2-0 (6:5, 5:3)

Finále 
 CSKA Moskva — Dynamo Riga — 3-1 (7:3, 1:2, 4:2, 5:2)

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1987
Lední hokej v roce 1988